Калмаково — название населённых пунктов в России:

 Калмаково — деревня в Абзелиловском районе Башкортостана.
 Калмаково — деревня в Ишимбайском районе Башкортостана.

См. также 

 Новокалмаково